Toponímia:
 Cleveland (Anglaterra)
 Estats Units:
 Cleveland (Alabama)
 Cleveland (Carolina del Nord)
 Cleveland (Dakota del Nord)
 Cleveland (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Cleveland (Geòrgia)
 Cleveland (Illinois)
 Cleveland (Minnesota)
 Cleveland (Mississipí)
 Cleveland (Missouri)
 Cleveland (Nova York)
 Cleveland (Ohio) 
 Cleveland (Oklahoma)
 Cleveland (Tennessee)
 Cleveland (Texas)
 Cleveland (Utah)
 Cleveland (Virgínia)
 Cleveland (Wisconsin)
 Cleveland Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 South Cleveland, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Biografies: Stephen Grover Cleveland (1837 – 1908), 22è (1885 – 1889) i 24è (1893 – 1897) president dels Estats Units
 Organitzacions:
 Orquestra de Cleveland
 Museu d'Art de Cleveland
 Cleveland Cavaliers, franquícia de la NBA amb seu a Cleveland, Ohio
 Cleveland Indians, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Cleveland
 Cleveland Browns, franquícia de futbol americà amb seu a Cleveland, Ohio
 Cleveland Rebels, franquícia de la NBA amb seu a Cleveland (Ohio) 
 Miscel·lània:
 Cleveland Bay, raça de cavalls
 The Cleveland Show, sèrie d'animació creada per Seth MacFarlane per a Fox Broadcasting Company